Keinänen ist der Familienname folgender Personen:

 Ilmari Keinänen (1887–1934), finnischer Turner
 Janne Keinänen (* 1983), finnischer Snowboarder
 Titta Keinänen (* 1993), finnische Karateka